Găujani se poate referi la una din următoarele localități din România:
 comuna Găujani din județul Giurgiu
 satul Găujani din comuna Ungheni, județul Argeș
 satul Găujani din comuna Boișoara, județul Vâlcea